Отха́ра (; ), также Откха́ра — село . Расположено к северо-западу от райцентра Гудаута в равнинно-предгорной полосе у подножья Бзыбского хребта.

В административном отношении село является административным центром Отхарской сельской администрации (), в прошлом Отхарского сельсовета.

Географическое положение 

Расположено к северо-западу от райцентра Гудаута в равнинно-предгорной полосе у подножья Бзыбского хребта.

Село (администрация) Отхара исторически включает 5 посёлков (абх. аҳабла):
 Батша
 Куанапа
 Жабна
 Дзагрипш
 Мамыджирхуа

На севере границей Отхары служит Бзыбский хребет, на востоке Отхара граничит с селом Хуап, на юге — с сёлами Мгудзырхуа и Бармыш, на западе — с Бармышем.

Население 
По данным переписи 1959 года в селе Отхара жило 463 человека, в основном абхазы (в Отхарском сельсовете в целом — 2362 человека, также в основном абхазы). По данным переписи 1989 года население Отхарского сельсовета составило 2059 человек, в том числе села Отхара —  446 человек., в основном абхазы, а также сваны По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Отхара составила 1586 жителей, из них 98,4 % — абхазы (1560 человек), 0,8 % — русские (13 человек), 0,2 % — грузины (3 человека), 0,1 % — армяне (1 человек), 0,1 % — украинцы (1 человек), 0,1 % — греки (1 человек), 0,4 % — другие (7 человек).

По данным переписи населения 1886 года в селении Отхара проживало православных христиан — 1029 чел., мусульман-суннитов — 57 чел. По сословному делению в Отхаре имелось 21 князь, 28 дворян, 7 представителей православного духовенства и 1028 крестьян. Представителей «городских» сословий в селе не проживало.

В сталинский период в Отхару переселяют сванских крестьян из Местийского района Грузии. Большинство из них осело в посёлках Жабна, Мамыджирхуа и Дзагрипш. В отличие от большинства грузин Абхазии, отхарские сваны в совершенстве освоили абхазский язык. Во время грузино-абхазской войны сваны покинули село.

Экономика 
Близ Отхара на берегу Чёрной реки действует знаменитое форелевое хозяйство. В своё время хозяйство обеспечивало свежей форелью все Черноморское побережье Советского Союза. На сегодняшний день работает в 5 % своей мощности.

Известные уроженцы и жители 
 Александра Константиновна Нозадзе (1913—1941) — советский офицер, участница Великой Отечественной войны, политрук 3-й пулемётной роты 1151-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии. 21 ноября 1941 года в ходе Ростовской операции передовой отряд дивизии захватил плацдарм в станице Нижне-Гниловской (ныне в черте Железнодорожного района Ростова-на-Дону). Когда командир был убит, а она сама — ранена, не покинула поле боя и вела бойцов в атаку. Погибла в ходе штурма станиц.
 Вячеслав Максимович Айба (1948—2014) — первый профессиональный абхазский хоровой дирижер, один из основоположников абхазского оперно-симфонического дирижирования. Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР (1983).
 Чакмач-ипа Вилли Ерифович (1947—2013) — народный артист Республики Абхазия. В 1977 году начал работать солистом в Государственном заслуженном ансамбле народной песни и танца Абхазии и солистом в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба. За время работы в Госансамбле объездил более 30 стран мира, был солистом Государственной хоровой капеллы Абхазии. В 2000 году Чакмач-ипа создал мужской фольклорный хор «Чегем» и руководил им до конца жизни. В репертуаре ансамбля — произведения абхазских, русских и западноевропейских композиторов, а также собственные сочинения.

Литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум: Дом печати, 2006—328 с.
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии